Sklené ist der Name:

 der Gemeinde Sklené nad Oslavou, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 der Gemeinde Sklené u Žďáru nad Sázavou, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 der Gemeinde Sklené u Svitav, Okres Svitavy, Tschechien
 einer Gemeinde in der Slowakei, siehe Sklené (Slowakei).
 eines Ortsteils der Gemeinde Malá Morava, Okres Šumperk, Tschechien; siehe Sklené (Malá Morava)